Saint-Ouen több francia település neve:

 Saint-Ouen-sur-Seine település Seine-Saint-Denis megyében
 Saint-Ouen település Somme megyében
 Saint-Ouen, település Loir-et-Cher megyében
 Saint-Ouen, település Somme megyében
 Saint-Ouen, egykori település Marne megyében, ma Saint-Ouen-Domprot része;
 Saint-Ouen, egykori település Sarthe megyében, ma Coulaines része;
 Saint-Ouen, egykori település Vosges, ma Saint-Ouen-lès-Parey része ;
 Saint-Ouen-d’Attez, település Eure megyében
 Saint-Ouen-d’Aunis, település Charente-Maritime megyében
 Saint-Ouen-de-la-Cour, település Orne megyében
 Saint-Ouen-de-Mimbré, település Sarthe megyében
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil, település Eure megyében
 Saint-Ouen-des-Alleux, település Ille-et-Vilaine megyében
 Saint-Ouen-des-Besaces, település Calvados megyében
 Saint-Ouen-des-Champs, település Eure megyében
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre, település Orne megyében
 Saint-Ouën-des-Toits, település Mayenne megyében
 Saint-Ouën-des-Vallons, település Mayenne megyében
 Saint-Ouen-de-Therdonne, egykori település Oise megyében, ma Therdonne része;
 Saint-Ouen-de-Thouberville, település Eure megyében
 Saint-Ouen-Domprot, település Marne megyében
 Saint-Ouen-du-Breuil, település Seine-Maritime megyében
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, település Calvados megyében
 Saint-Ouen-du-Tilleul, település Eure megyében
 Saint-Ouen-en-Belin, település Sarthe megyében
 Saint-Ouen-en-Brie, település Seine-et-Marne megyében
 Saint-Ouen-en-Champagne, település Sarthe megyében
 Saint-Ouen-la-Rouërie, település Ille-et-Vilaine megyében
 Saint-Ouen-la-Thène, település Charente-Maritime megyében
 Saint-Ouen-l’Aumône, település Val-d’Oise megyében
 Saint-Ouen-le-Brisoult, település Orne megyében
 Saint-Ouen-le-Houx, egykori település Calvados megyében, 2016. január 1. óta önálló jogállású részközség (commune déléguée), Livarot-Pays-d’Auge összevont önkormányzatú községen belül
 Saint-Ouen-le-Mauger, település Seine-Maritime megyében
 Saint-Ouen-le-Pin, település Calvados megyében
 Saint-Ouen-lès-Parey, település Vosges megyében
 Saint-Ouen-les-Vignes, település Indre-et-Loire megyében
 Saint-Ouen-Marchefroy, település Eure-et-Loir megyében
 Saint-Ouen-sous-Bailly, település Seine-Maritime megyében
 Saint-Ouen-sur-Gartempe, település Haute-Vienne megyében
 Saint-Ouen-sur-Iton, település Orne megyében
 Saint-Ouen-sur-Loire, település Nièvre megyében
 Saint-Ouen-sur-Maire, település Orne megyében
 Saint-Ouen-sur-Morin, település Seine-et-Marne megyében
 La Croix-Saint-Ouen, település Oise megyében